Phallostethidae är en familj av fiskar. Phallostethidae ingår i ordningen silversidartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur, och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phallostethidae 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Phallostethidae